Les Planariidae sont une famille de vers plats des marais.

Phylogénie

Liste des genres 
Albiplanaria Komarek, 1926
Atrioplanaria de Beauchamp, 1932
Crenobia Kenk, 1930
Galeocephala Stimpson, 1857
Hymanella Castle, 1941
Paraplanaria Ball & Gourbault, 1978
Penecurva Livanov & Zabusova, 1940
Phagocata Leidy, 1847
Plagnolia Beauchamp & Gourbault, 1964
Planaria Müller, 1773
Podoplana Korotneff, 1912
Polycelis Ehrenberg, 1831
Seidlia Sabussow, 1911

Références 

 Stimpson, 1857 : Prodromus descriptionis animalium evertebratorum, quae in Expeditione ad Oceanum Pacificum Septentrionalem a Republica Federata missa, Johanne Rodgers Duce, observavit et descripsit. Pars I, Turbellaria Dendrocoela. Proceedings of Ihe Academy of natural sciences of Philadelphia 9 pp. 19-31.
 Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Tricladida

en:Planarian